Nymphenburg poate să se refere la:
un castel din München, vezi Castelul Nymphenburg.
un cartier din München, denumit Neuhausen-Nymphenburg.
o marcă de porțelan foarte cunoscută, care este fabricată începând din mijlocul secolului al XVIII-lea într-o manufactură lângă castel. 
o marcă de vin spumos: Nymphenburgsekt, marcă sub care se imbuteliază și vinuri românești vândute in Germania.